Sno peut désigner :

 Observatoire de neutrinos de Sudbury ( en anglais)
 Snö, série télévisée suédoise de 2012